Le col Ferret est un col alpin reliant le val Ferret italien au val Ferret suisse, de Courmayeur (Vallée d'Aoste) à Orsières (canton du Valais).

Géographie et accès 
Le toponyme « col Ferret » indique couramment le Grand col Ferret (), la plus haute étape du Tour du Mont-Blanc, très fréquenté en raison de sa facilité d'accès des deux versants. En particulier, l'ascension du versant italien est favorisée par le refuge Elena. Côté suisse, l'ascension part de Ferret () où on se rend avec le car postal ou, en voiture, environ  de dénivelé plus haut. À droite de la route on descend légèrement, puis on suit une route de terre, ascendante par lacets, jusqu'au bâtiment Alp La Peula (), et finalement un chemin plus étroit, mais facile jusqu'au col. Par beau temps, il offre un panorama sur le mont Dolent et son glacier, ainsi que les Grandes Jorasses.

Au nord de ce col se trouve le Petit col Ferret (), important par le fait qu'il marque le partage entre les Alpes occidentales (les Alpes grées) et les Alpes suisses (les Alpes pennines). Il sépare aussi le massif du Mont-Blanc du groupe du Grand Golliat. L'accès à ce col est moins facile à cause de la majeure inclinaison du terrain. Dans le val Ferret italien se trouve le bivouac Fiorio qui dessert la cuvette du glacier de Pré de Bar.

Les deux cols sont séparés par la tête de Ferret ().

Le Grand col Ferret est fréquemment au programme de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc qui se déroule chaque année à la fin du mois d'août, grimpé sur son versant italien et descendu sur son côté suisse.

Notes et références

Articles connexes 

 
 Sentier de grande randonnée Tour du Mont-Blanc

Col des Alpes suisses
Col des Alpes italiennes
Col des Alpes pennines
Col dans la Vallée d'Aoste
Col dans le canton du Valais
Ligne de partage des eaux entre mer Adriatique et mer Méditerranée
Frontière entre l'Italie et la Suisse
Col frontalier des Alpes